Filmes
 The Quest (filme de 1996), um filme de artes marciais de 1996
 The Quest (filme de 1915), um filme mudo americano escrito por F. McGrew Willis

Literatura
 The Quest (romance de 2007), um romance de Wilbur Smith
 The Quest (romance de 1975), um romance de Nelson DeMille
 The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World, livro publicado em 2011 por Daniel Yergin

Televisão
 The Quest (série de televisão de 1976), uma série da NBC do gênero faroeste
 The Quest (série de televisão de 1982, uma série de televisão da ABC de 1982, estrelada por Perry King e Noah Beery Jr.
 The Quest (série de televisão de 2014), uma série de competição de realidade baseada na fantasia da ABC
 The Quest (Stargate SG-1), um episódio da décima temporada da série Stargate SG-1
 The Librarians, uma série de fantasia norte-americana que também é conhecida por The Quest

Outros
 The Quest (álbum), álbum de Mal Waldron
 The Quest (jogo eletrônico), um jogo eletrônico de 1983
 The Quest (Corvallis), uma escultura localizada na cidade norte-americana de Corvallis
 The Quest (Portland), uma escultura localizada na cidade norte-americana de Portland

Veja também
 Quest (desambiguação)

Desambiguação